Zero wait state (z zerowym czasem oczekiwania) - wykonanie instrukcji lub transfer danych bez żadnego opóźnienia, dającego wolniejszej pamięci lub urządzeniom zewnętrznym czas na odpowiedź.

Zobacz też
wait state

Procesory